Valby (stadsdeel), een stadsdeel van de Deense hoofdstad Kopenhagen,
 Valby (parochie, Kopenhagen), een parochie van de Deense Volkskerk in bovengenoemd stadsdeel,
 Valby (parochie, Gribskov), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Gribskov,
 Store Valby, een plaats in de Deense gemeente Roskilde.